

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Таммариту свергнут в результате восстания и бежит в Ассирию. Царём Элама вновь становится Умманигаш.

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне луский гун отправился в Ци.
 В 1 луне чусцы воевали с Сю.
 В 3 луне состоялся съезд князей и был заключён договор в Му-цю (присутствовали князья Ци, Сун, Чэнь, Вэй, Лу, Чжэн, Сюй и Цао), решено было оказать помощь Сю. Союзные войска собрались в Куан, и полководцы (луской армией командовал Гунсунь Ао) направились на помощь Сю.
 Весной циньский Му-гун назначил Пэй Бао командующим, но сам повёл армию на Цзинь и проник вглубь его территории.
 Цзиньский князь отправился в поход на Цинь, назначив колесничим Бу Яна вместо Цин Чжэна (которого советовали гадатели на панцире черепахи).
 Согласно «Чуньцю», в 5 луне было солнечное затмение. Сыма Цянь отмечает, что «его не записали», то есть не указали его день. И действительно, по современным данным , в Китае в 645 году до н. э. не могло наблюдаться солнечных затмений, а запись является фиктивной.
 В 7 луне войска Ци и Цао напали на Ли (владение в Чу).
 В 8 луне в Лу появилась саранча. В 9 луне луский гун вернулся со съезда. В ту же луну Цзи-цзи вернулась в Цзэн, а в день цзи-мао была тьма, и молния ударила в луский храм И-бо (согласно «Цзо чжуань», это наказание за преступление рода Чжан, которому принадлежал храм луского сановника И-бо).
 В 9 луне в день жэнь-сюй произошла битва армий Цинь и Цзинь в землях Хань (Ханьюане). Колесница цзиньского князя завязла в болоте, а Цин Чжэн оставил его. Му-гун бросился на цзиньского князя, но попал в окружение. Согласно «Люйши чуньцю», дело дошло до схватки между колесницами самих князей. Но циньский гун с помощью воинов, ранее съевших его коня у гор Цишань, победил цзиньцев.
 Му-гун решил принести Хуэй-гуна в жертву верховному владыке, но за него просили посол чжоуского вана и сестра И-у (жена циньского князя), а также Гунсунь Чжи (эпизод 104 «Го юй»), и циньский князь пожаловал цзиньскому 7 лао скота.
 В 11 луне Му-гун заключил союз с цзиньским гуном в Ванчэне, подарил ему семь лао скота, Хуэй-гун же передал Цинь земли к западу от Хуанхэ и согласился отправить сына заложником. Пленённый циньцами цзиньский Хуэй-гун сначала не хотел возвращаться и просил цзиньцев возвести на престол его сына Юя (эпизод 105 «Го юй»), но затем вновь поставлен у власти.
 Вернувшись в Цзинь, Хуэй-гун в день дин-чоу казнил Цин Чжэна (не позволив ему покончить с собой) и стал совершенствовать управление (эпизод 106 «Го юй»).
 В Ци умерли Гуань Чжун (Гуань Цзин-цзы) и Си Пэн. Перед смертью первый предостерегал правителя от некоторых сановников (согласно гл.5, они умерли в 648 г.).
 Зимой сунцы воевали с Цао.
 Зимой чусцы разбили Сю при Лоу-линь (местность в Сю).

См. также

Примечания